Cuatro Hermanos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cuatro Hermanos, Veracruz, Las Choapas, 
 Cuatro Hermanos, Guanajuato, San Miguel de Allende, 

Robotskapade Mexikoförgreningar